Квичала () — чешская фамилия. Известные носители:

 Квичала, Матей (род. 1989) — чешский саночник.
 Квичала, Петр (род. 1960) — чешский художник.